Фегей () — мужское имя греческого происхождения.

 Фегей — персонаж древнегреческой мифологии, царь
 Фегей — персонаж «Энеиды», раб
 Фегей — индийский раджа, правивший в IV веке до н. э.
 (30704) Фегей — троянский астероид Юпитера, двигающийся в точке Лагранжа L5, в 60° позади планеты.